Potts steht für:
 Potts (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pott’s Brauerei, deutsche Brauerei in Oelde, Westfalen
 Howard N. Potts Medal
 Potts-Modell, mathematisches Modell

Potts ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Potts (Geisterstadt), Nevada
 Potts-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Potts Peak, Berg auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis